Chalco (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Mexico
Chalco (Mexico), een stad in deze gemeente
Chalco (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska